Эдуард III (1312—1377) — король Англии (с 1327).
 Эдуард III (1377—1415) — герцог Бара (с 1411).
 «Эдуард III» — анонимная пьеса елизаветинского времени, историческая хроника, традиционно датируемая 1590-ми годами.